Andorre en français ou Andorra en catalan et espagnol peut faire référence à :
 la principauté d'Andorre,
 sa capitale Andorre-la-Vieille,
 la commune espagnole d'Andorra en Aragon,
 le quartier de Philadelphie, aux États-Unis.

Et aussi :
 Andorra, drame de Max Frisch.
 Andora, commune italienne de Ligurie.
 Andora (1958-), peintre allemand.